Nagy Nándor (1881–1953) Komárom vármegye főispánja
 Nagy Nándor (1894–1979) magyar grafikusművész, képzőművész